Се́льское поселе́ние Семизерье — сельское поселение в Кадуйском районе Вологодской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Малая Рукавицкая.

История 
Сельское поселение Семизерье образовано в соответствии с законом Вологодской области от 30 марта 2015 года № 3603-ОЗ путём объединения Барановского, Мазского и Рукавицкого сельских поселений.

География 
Располагается на западе района. Граничит:
 на севере с Борисовским сельским поселением Бабаевского района,
 на западе с Сиучским и Санинским сельскими поселениями Бабаевского района,
 на юге с Судским и Коротовским сельскими поселениями Череповецкого района, Лентьевским сельским поселением Устюженского района,
 на востоке с городскими поселениями Хохлово и Кадуй, Никольским сельским поселение, Нелазским сельским поселением Череповецкого района, Визьменским сельским поселением Белозерского района.

Крупнейшие реки: Суда и реки её бассейна: Ворон и его притоки Грязнуха, Луксара, Сивец) и Петух (с притоками Исток и Смердяч); Куштавка; Нега; Колпь и её притоки Смердиль, Куток, Маза.

По восточной границе протекает река Андога.
  
Значительная часть территории занята болотами. На северо-востоке располагаются Большое и Торово болота, среди болот — озёра Большое, Летнее, Перино и др. В центре территории — болото Колпская Чисть.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 83 населённых пункта, в том числе 77 деревень, 3 посёлка, 1 село, 1 ж/д станция, 1 разъезд.

Примечания 

Муниципальные образования Кадуйского района
Сельские поселения Вологодской области